Кузичкин:
 Кузичкин, Владимир Анатольевич (род. 1947) — советский перебежчик, офицер КГБ.
 Кузичкин, Сергей Николаевич (род. 1958) — писатель-прозаик.